Milton Keynes – miasto w hrabstwie Buckinghamshire (Anglia)
 Milton Keynes (borough) – dystrykt hrabstwa Buckinghamshire (Anglia)
 Milton Keynes (civil parish) – civil parish w hrabstwie Buckinghamshire (Anglia)
 Milton Keynes Village – miejscowość w hrabstwie Buckinghamshire (Anglia)